

События

Римская Республика 

 Консулы: Луций Кассий Лонгин и Гай Марий (оба — плебеи); преторы: Гай Биллиен и Гай Флавий Фимбрия; народные трибуны: Луций Лициний Красс и Тит Манлий Манцин.
 Союзники кимвров тигурины (из племенного союза гельветов) под началом вождя Дивикона в битве при Агиннуме (на территории галльского племени аллоброгов) разбили войско консула Луция Кассия (консул погиб) и с позором провели сдавшихся римлян под ярмом.
 Восстание племени вольсков-тектосагов в Галлии против римлян.
 Народный трибун Тит Манлий Манцин проводит закон об отзыве из Нумидии Квинта Цецилия Метелла и передаче командования Марию. Марий встаёт во главе римских войск в Африке. Победа Мария над Югуртой и Бокхом при Цирте.

Азия 
 Царица Египта Клеопатра III обвиняет своего сына и соправителя Птолемея Лафура в попытке покушения на неё. Лафур вынужден покинуть Египет и отправиться на Кипр собирать войска. Его жена Клеопатра Селена I остаётся в Египте. Клеопатра III отзывает с Кипра своего сына Птолемея Александра и провозглашает его царём.

Причерноморье 
 Войско Диофанта захватывает Пантикапей и подавляет восстания Савмака. Боспорское царство присоединено к Понту.

Китай 
 Ханьские власти заключили мир с кянами (тибетцами).

Родились 
 107, ок. — Тит Ауфидий (ум. не позднее 47 до н. э.), квестор 84 до н. э., занимавший не позднее 67 до н. э. претуру, после управлял Азией. Неудачливый кандидат в консулы на 63 год.

Скончались 
 Луций Кассий Лонгин — римский консул.

См. также

Примечания